Revolutionsgarde steht für:

 Iranische Revolutionsgarde, paramilitärische Organisation im Iran
 Revolutionsgarde (Libyen), ehemalige Militäreinheit in Libyen